Ранчо лос Виљегас има више значења:

 Ранчо лос Виљегас, Колонија Франсиско Виља (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Виљегас (Намикипа), насеље у округу Чивава у Мексику